Села:
 Максимівка — Автономна Республіка Крим, Роздольненський район
 Максимівка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Максимівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Максимівка — Донецька область, Мар'їнський район
 Максимівка — Запорізька область, Вільнянський район
 Максимівка — Івано-Франківська область, Калуський район
 Максимівка — Луганська область, Сватівський район
 Максимівка — Миколаївська область, Новобузький район
 Максимівка — Миколаївська область, Снігурівський район
 Максимівка — Полтавська область, Гадяцький район
 Максимівка — Полтавська область, Карлівський район
 Максимівка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Максимівка — Тернопільська область, Збаразький район
 Максимівка — Харківська область, Первомайський район
 Максимівка — Харківська область, Сахновщинський район
 Максимівка — Харківська область, Шевченківський район
 Максимівка — Чернігівська область, Ічнянський район
 Максимівка — Черкаська область, Уманський район

 Максимівка — колишня назва села Лібухова (Львівська область, Старосамбірський район)
 Максимівка — колишнє село в Вовчанському районі Харківської області.
Селища:
 Максимівка — Дніпропетровська область, Марганецька міська рада
 Максимівка — Харківська область, Богодухівський район

Урочище:
 Максимівка — урочище у Чернігівській області

Див. також 
 Максимовка